Choy Hiu Fung, né le , est un coureur cycliste hongkongais. Il est membre de l'équipe continentale HKSI depuis 2016.

Biographie

Palmarès sur route

Par années 
 2011
  Champion de Hong Kong sur route cadets
 2013
  du championnat de Hong Kong du contre-la-montre juniors
  du championnat de Hong Kong sur route juniors
 2020
  du Cambodia Bay Cycling Tour

Classements mondiaux

Palmarès sur piste

Championnats de Hong Kong 
 2013
  du championnat de Hong Kong de keirin juniors
  du championnat de Hong Kong de vitesse juniors
 2015
  du championnat de Hong Kong de keirin

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste hongkongais
Coureur cycliste sur piste
Naissance en janvier 1996
Coureur cycliste aux Jeux olympiques d'été de 2020